Город Чебоксары разделён на 3 района.

В рамках административно-территориального устройства республики Чувашии, Чебоксары является городом республиканского значения, которому подчинены 2 пгт и 2 сельских населённых пункта; в рамках муниципального устройства он образует муниципальное образование городской округ  город Чебоксары , в который входят 5 населённых пунктов (город Чебоксары, 2 пгт и 2 сельских населённых пункта).

Районы города не являются муниципальными образованиями.

Районы

Микрорайоны

Населённые пункты 
Городу Чебоксарам подчинены 2 пгт и 2 сельских населённых пункта, вместе с которыми он образует муниципальное образование городской округ город Чебоксары.

Подчинённые Чебоксарам населённые пункты (п. Северный, пгт Сосновка) с прилегающими территориями на противоположном берегу реки Волга составляют территориальное управление Заволжья в рамках муниципального образования городской округ города Чебоксары. Деревня Чандрово административно подчинена Московскому району города, посёлок городского типа Новые Лапсары — Ленинскому району.

История 
4 апреля 1973 года президиум Верховного совета Чувашской АССР принимает решение о разделении города Чебоксары на три административных района: Ленинский, Калининский и Московский.

Примечания 

Административное деление Чебоксар